Ластовский — белорусская и украинская фамилия; имеет женскую форму Ластовская.

 Ластовский, Вацлав Устинович (1883—1938) — белорусский писатель, общественный и политический деятель, репрессирован.
 Ластовский, Максим Онуфриевич (1905—1988) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ластовский, Ростислав Петрович (1907—1983) — советский учёный, доктор химических наук.